Challenge Tour bezeichnet folgende Sportevents:
 Challenge Tour (Golf), Serie von Golfturnieren
 PDC Challenge Tour, Serie von Dartturnieren 
 Serie von Snookerturnieren (2000–2020), Vorgänger der WPBSA Q Tour

Siehe auch
 ATP Challenger Tour, Serie von Tennisturnieren